Cometa puede referirse a:
 la cometa, un artefacto volador;
 un cometa o tipo de cuerpo celeste;
 una coima o soborno (término usado en Argentina);
 el proyecto Rómulo, también conocido como Cometa (acrónimo de COnexión MEditerránea de Transporte Alta tensión);
 el género de polillas Acronicta;
 la planta Bouvardia ternifolia;
 a Cometa, personaje de DC Comics.

Enlaces externos